Wonju Parangsae FC (zu deutsch: Wonju Türkisracke FC) ist ein Fußballverein aus Wonju, Gangwon-do in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der sechsthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein am 1. Oktober 1989. Bis Ende 2015 spielte der Verein in verschiedenen Amateurligen.

Weg in die K5 League (2017–2018) 
Anfang 2016 trat der Verein der neugegründeten K7 League bei und gewann auf Anhieb die Staffelmeisterschaft. Durch die Staffelmeisterschaft, qualifizierten sie sich für die neugegründete K6 League. In der K6 League beendete der Verein auf einen guten 3. Platz die Saison und qualifizierte sich somit für die ebenfalls neugegründete K5 League.

Gegenwart (Seit 2019) 
In der Premierenspielzeit der K5 League, tritt der Verein in der höchsten Regionalen Liga an, der K5 League Gangwon-do.

Historie-Übersicht

Stadion 
Die Heimspielstätte des Vereins ist der Halla-Universitäts-Sportplatz.

Namensbedeutung 
Das Koreanische Wort im Vereinsnamen Parangsae steht für die Vogelart der Türkisracke, welche im Osten Indiens bis in den Süden Japans beheimatet ist.

Weblinks 
 Internetauftritt des Vereins (kor)
 Vereinsinformationen zum Wonju-Fußballverband WFV (kor)

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Gangwon-do)
Wonju